Чокенарі () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Нікулешть.
 Чокенарі () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Мечука.